Lindes steht für:
 Ḷḷindes, Parroquia in Asturien, Spanien
 Lindes (Quiros), Ort in der Parroquia Lindes in Asturien, Spanien
 Hal Lindes (* 1953), englisch-amerikanischer Gitarrist